Vilan kan syfta på:

Vilan – en del av tätorten Sävja i Uppsala kommun
Vilan, Kristianstad – en stadsdel i Kristianstad
Vilans municipalsamhälle – ett tidigare municipalsamhälle
Vilan, Helsingfors – en ö i Finland
 Vilan, Schweiz – en bergstopp i Graubünden, Schweiz